Giasone – figura della mitologia greca
Giasone – personaggio biblico
Giasone – tiranno della città di Fere
Giasone – nome proprio maschile italiano
Giasone – scultura di Pietro Francavilla
Il Giasone – opera di Francesco Cavalli